Hicksville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hicksville Township (Arkansas)
 Hicksville Township (Ohio)